Stad:
 Biała (stad), stad in Opole

Gemeenten:
 Biała (gemeente in powiat Wieluński), gemeente in Łódź
 Biała (gemeente in powiat Prudnicki), gemeente in Opole

Plaatsen:
 Biała (Mazovië), dorp in Mazovië
 Biała (powiat Legnicki), dorp in Neder-Silezië
 Biała (powiat Wieluński), dorp in Łódź
 Biała (powiat Pajęczański), dorp in Łódź
 Biała (gemeente Trzcianka)
 Biała (gemeente Wieleń)